Брайан Сальсидо (; 14 апреля 1985, Хермоса-Бич) — американский хоккеист, защитник.

Карьера 
Брайан Сальсидо родился 14 апреля 1985 года в городе Хермоса-Бич в Калифорнии, США. Начал свою профессиональную карьеру в 2005 году выбором его в 5 раунде драфт НХЛ американским клубом Анахайм Дакс. После этого выступал в АХЛ за различные клубы. Был дважды подряд вызван на Матч Всех Звезд АХЛ (2008, 2009). В 2008 году Анахайм Дакс на правах драфта забрал Брайана у Айовы Чопс. Отыграв всего два матча в НХЛ, Брайан вернулся в уже привычную АХЛ и стал выступать за клуб Манитоба Мус. После годового выступления за Манитобу, он отправился в Чехию. Не проявив себя в чешском клубе Спарта, ушёл из него в финский клуб СайПа из СМ-Лиги. За СайПа выступал два с половиной сезона и добился неплохих спортивных результатов. Весной 2013 года на игрока обратил своё внимание хабаровский клуб из КХЛ «Амур». Той же весной с американским защитником был заключён контракт. Однако игрок не показал той игры, которую от него ждали, и клуб расторг контракт с американцем.

Достижения 
Участник Матча "Всех Звезд" AHL 2008, 2009 г.г.

Статистика выступлений

Ссылки 

 Аккаунт в Twitter
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Колорадо Колледж Тайгерс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Айова Чопс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК СайПа
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК ЮП
Игроки ХК «Ингольштадт»
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»